Чонос може да се отнася за:
 Боян Чонос (1921 – 1943), партизанин
 Иван Чонос (1885 – 1962), политик
 Чонос – архипелаг в Тихия океан край бреговете на Чили